PMX steht für:
 Pulsar Multiplex, ein serielles Datenübertragungsprotokoll
 Primärmultiplexanschluss (engl.: Primary Rate Interface), eine Schnittstellendefinition im ISDN
 Pacific Media Expo, ein kalifornisches Anime-Event
 Philips Magnavox, ein Markenname
 PMX, ein Präprozessor für MusiXTeX
 Metropolitan Airport (IATA-Code), Flughafen von Palmer (Massachusetts), Hampden County, Massachusetts

pmx steht für:
 Poumei Naga (ISO-639-3-Code), eine der Kuki-Chin-Naga-Sprachen

Abkürzung